Il singolare del torneo di tennis Acura Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Anastasija Myskina 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Serena Williams (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Anastasija Myskina (finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)

 Paola Suárez (secondo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Assente
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Anna Smashnova (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Silvia Farina Elia (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2004